Репетур:
 Репетур, Берл (1902—1989) — сионистский активист, израильский политик, один из подписавших декларацию независимости Израиля.
 Репетур, Борис Аронович (творческий псевдоним Бонус; род. 1958) — российский актёр театра и кино, телеведущий популярных молодёжных программ.